Coppa del Belgio – nome italianizzato della Coupe de Belgique
 Coppa del Belgio – competizione di calcio femminile belga
 Coppa del Belgio – competizione di calcio a 5 maschile belga
 Coppa del Belgio – competizione di pallanuoto maschile belga
 Coppa del Belgio – competizione di pallacanestro femminile belga
 Coppa del Belgio di pallacanestro maschile – competizione di pallacanestro maschile belga
 Coppa del Belgio – competizione di pallavolo femminile belga
 Coppa del Belgio – competizione di pallavolo maschile belga
 Coppa del Belgio di pallamano maschile – competizione di pallamano maschile belga